Antoni Bryliński (1844-1912) – kupiec, uczestnik powstania styczniowego
 Artur Bryliński (ur. 1965) – polski przedsiębiorca, skazany na 25 lat za zabójstwo
 Paweł Bryliński (1814-1890) – wielkopolski rzeźbiarz ludowy
 Robert Bryliński (ur. 1991) – polski lekkoatleta